Йылдыз ( — «Звезда») — многозначное слово.
 Йылдыз — дворцово-парковый комплекс в Стамбуле.
 Йылдыз — пятизвёздочный отель в Ашхабаде, Туркменистан.
 «Йылдыз» — журнал на крымскотатарском языке.
 Йылдыз или Странджа — хребет в Турции и Болгарии.

Фамилия 
 Йылдыз, Абдулхамит (род. 1987) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Берк (род. 1996) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Бетул Джемре (род. 1989) — турецкая шахматистка и шашистка.
 Йылдыз, Дильшат (род. 1996) — турецкая кёрлингистка.
 Йылдыз, Касим (род. 1980) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Мехмет (род. 1981) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Окан (род. 1991) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Рыфат (1965) — немецкий борец.
 Йылдыз, Сейхан (род. 1989) — лихтенштейнский футболист.
 Йылдыз, Танер (род. 1992) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Фуат (род. 1965) — немецкий борец.
 Йылдыз, Хайреттин (род. 1970) — турецкий футболист.
 Йылдыз, Эрджан (1974) — турецкий борец.
 Йылдыз, Ясер (род. 1988) — турецкий футболист.